Флаг сельского поселения Була́тниковское — официальный символ бывшего сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 16 декабря 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4686.

Флаг разработан на основе герба сельского поселения Булатниковское.

Описание 

Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с изображением фигур герба выполненных красным, жёлтым, белым и серым цветами.

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом (синем, голубом) поле золотое стропило и поверх всего — червлёный (красный) столб, обременённый серебряным мечом с золотыми рукоятью и гардой».

Обоснование символики 
Сельское поселение Булатниковское названо по селу Булатниково. Само слово «булат» имеет долгую историю и произошло от персидского слово «фулад» — сталь. Булатом издревле называлась сталь, которая благодаря особой технологии изготовления отличается не только своеобразной внутренней структурой, но и внешним видом поверхности покрытой тончайшим причудливым узором, высокой твёрдостью и упругостью. С древнейших времён булат, упоминавшийся ещё в трудах Аристотеля, считается лучшим материалом для изготовления холодного оружия — клинков мечей, сабель, кинжалов, ножей.

На флаге сельского поселения булатный меч созвучен названию «Булатниковское», делая композицию флага гласной.

Жёлтое стропило и цветовая гамма флага поселения образно показывает территориальное и историческое единство сельского поселения и Ленинского муниципального района, на флаге которого также изображены жёлтые (золотые) стропила.

Столб — традиционный символ опоры, надёжности и крепости.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Красный цвет — символ силы, мужества, труда, красоты и праздника.

Голубой цвет — символ чести, благородства, духовности и возвышенных устремлений.

Примечания 

Флаги с изображением меча